Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1973./74. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Bila je podijeljena u dvije skupine: Sjever (prvak Solin) i Jug (prvak Orkan iz Dugog Rata).

Dalmatinska liga - Sjever

Dalmatinska liga - Jug

Za prvaka Dalmatinske lige 
Ujedno i kvalifikacije za Hrvatsku ligu. Igrano 9. i 16. lipnja 1974. 

Solin izborio ulazak u Hrvatsku ligu. 
 Izvorii:

Poveznice 
 Prvenstvo NSO Split 1973./74.
 Hrvatska nogometna liga 1973./74.

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 62-64 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str 42-44
  

1973-74
1973-74
Dalmacija